«Черный динамит» () — фильм режиссёра Скотта Сандерса с Майклом Джей Уайтом в главной роли. Комедийный боевик, стилизованный под жанровые приёмы 1970-х годов.

Сюжет 
В афроамериканских кварталах города свирепствует итальянская мафия: сироты из приюта употребляют героин, на улицах распространяется контрабандное спиртное. Секретный агент ЦРУ по прозвищу «Черный динамит» (Майкл Джей Уайт) берёт дело в свои руки, поводом для чего становится убийство его брата. Картина наполнена яркими сценами, где «Черный динамит» по очереди расправляется с помощниками главного босса The Man, пытаясь добраться до ядра преступной группировки, не забывая при этом ублажать целые кварталы красоток — всё в стиле классических фильмов Blaxploitation.

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Комедийные боевики
Кинокомедии 2009 года
Фильмы блэксплойтэйшен
Кинопародии США
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы на английском языке
Фильмы о Ричарде Никсоне
Фильмы о ЦРУ